El término Chef puede referirse a:

 Chef, una persona que cocina profesionalmente.

En ficción
 Chef, personaje de South Park.
 Comme un chef, película del año 2012.
 Chef, película del año 2014.